

Località

 Schwarzwasser, oggi Čierny Balog – comune nella regione di Banská Bystrica

 Schwarzwasser – località della frazione di Roddahn della città di Neustadt (Dosse) (Brandeburgo)

 Schwarzwasser, oggi Strumień – città nel voivodato della Slesia
 Schwarzwasser, oggi Czarna Woda – città nel voivodato della Pomerania